Osoby o tym nazwisku:
 Alf Sjöberg – szwedzki reżyser filmowy i teatralny oraz scenarzysta
 Emma Sjöberg – szwedzka modelka i aktorka
 Emma Sjöberg – szwedzka brydżystka
 Lina Sjöberg – szwedzka gimnastyczka
 Magnus Sjöberg – szwedzki prawnik
 Nils Sjöberg – szwedzki gimnastyk, olimpijczyk
 Patrik Sjöberg – szwedzki lekkoatleta
 Paul Sjöberg – fiński żeglarz, olimpijczyk
 Thomas Sjöberg – szwedzki dziennikarz i pisarz
 Thomas Sjöberg – szwedzki piłkarz